Verbraucherschutzstelle steht für:

 Verbraucherschutzstelle (Niedersachsen), deutscher Verbraucherverein
 eine Anlaufstelle (Beratungsstelle) des Verbraucherschutzes